

Градски окръг Тчуане на картата на провинция Хаутенг, преди 18 май 2011 година 

Градски окръг Тчуане () е един от осемте градски окръга на Република Южна Африка, разположен в провинция Гаутенг. Общата му площ е 6368 км2. Към 2011 година населението му е около 2 500 000 души. Негов административен център е град Претория.

История 
Градски окръг Тчуане е образуван на 5 декември 2000 година. От 18 май 2011 година към него е присъединен окръг Метсвединг. Правят се опити към окръга да бъде присъединен град Мидранд, който е в състава на Градски окръг Йоханесбург.

География 
През 2011 година Градски окръг Тчуане увеличава своята площ от 2198 км2 на 6368 км2, след присъединяването на окръг Метсвединг.

Население 
Населението на окръга през 2011 година е около 2 500 000 души. През 2007 година населението му е било 2 345 908 души, а на окръг Метсвединг 153 539 души.

Расов състав 
(2001)

Езици 
(2001)

Политика

Външни препратки 

 Официален сайт

Източници 

Градски окръзи на РЮА
Гаутенг